Marvin Gaye (zanger) (1939-1984), Amerikaans rhythm-and-blueszanger
 Marvin Gaye (Charlie Puth), debuutnummer van de Amerikaanse zanger Charlie Puth